

Cinéma 
Terreur à l'ouest est un titre de film qui peut se rapporter à :
 Terreur à l'ouest, film américain réalisé par Lloyd Bacon, avec James Cagney et Humphrey Bogart, sorti en 1939 ;
 Terreur à l'ouest, film américain réalisé par André de Toth, avec Randolph Scott, sorti en 1954.